Název Siesartis může znamenat:
 jezero:
 Siesartis (jezero) – jezero v blízkosti východního okraje okresního města Molėtai v Litvě
 řeka:
 Siesartis (přítok Šventoji) – řeka na východě Litvy, levý přítok řeky Šventoji
 Siesartis (přítok Šešupė) – řeka jihu Litvy, pravý přítok řeky Šešupė
 Siesartis (Lėvuo) – potok v Litvě, pravý přítok řeky Lėvuo
 obec v Litvě:
 Siesartis (Molėtai) – vesnice v okrese Molėtai
 Siesartis (Ukmergė) – vesnice v okrese Ukmergė